Republiken Azerbajdzjans nationalsång (på azerbajdzjanska Azərbaycan Respublikasının Milli himni eller Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni) är Azerbajdzjans nationalsång. Den kallades tidigare Azerbajdzjanmarschen (Azərbaycan marşı). Texten är skriven av poeten Ahmed Javad; musiken är komponerad av Uzeyir Hajibeyov.

Text

Azeriska

Översättning

Referenser 

Nationalsånger i Asien
Azeriska sånger